Haugen est un nom propre norvégien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anders Haugen (1888-1984), sauteur à ski et fondeur américain ;
 Andrea Haugen (1969-2021), musicienne et écrivaine allemande ;
 Greg Haugen (1960-), boxeur américain ;
 Kristine Gjelsten Haugen (1992-), skieuse alpine norvégienne ;
 Lars Haugen (1987-), joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Leif Kristian Haugen (1987-), skieur alpin norvégien ;
 Nina Kristin Haugen (1980-), joueuses de squash norvégienne ;
 Paal-Helge Haugen (1945-), écrivain norvégien ;
 Tomas Thormodsæter Haugen, guitariste de black metal et de death metal norvégien ;
 Tormod Haugen (1945-2008), écrivain norvégien ;
 Villy Haugen (1944-), patineur de vitesse norvégien.

Toponyme 

 Haugen, un village du Wisconsin.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme norvégien